Собрал-де-Монте-Аграсу () — португальська власна назва.

Топоніми

Собрал-де-Монте-Аграсу — муніципалітет.
 Собрал-де-Монте-Аграсу (парафія)